

Patronyme

 Alphonse Balleydier (1810-1859), homme de lettres et historien français ;
 Claude Joseph César Balleydier (1762-1805), colonel français de la Révolution et de l'Empire;
 Joseph-Marie et Jean Balleydier, maitres des forges savoyards;
 Louis Balleydier (1856-1927), professeur de droit.

Homonymie de patronyme